Широкая сосна () — бывшая достопримечательность Венского Леса на горе Аннингер возле Мёдлинга. В течение веков привлекала внимание как местных жителей, так и ряда известных деятелей австрийской и немецкой культуры. Дерево вида сосна черная дожило до 450-летнего возраста.

История 
Сосна росла на северной части Аннингера на высоте 379 м, возле дорожки .  упоминает ее в 1839 году в своем путеводителе по окрестностям Вены () как импозантное дерево и популярную цель для прогулок. К тому моменту оно уже было повреждено, вероятно злонамеренно: ствол был глубоко выжжен. Подробное описание в 1881 году дал Артур Зекендорф-Гудент в своей работе :

Форма Широкой сосны является необычной для сосны черной. Ее полная высота составляет 11 м, крона начинается на 5 м, максимальная ширина кроны — 19 м, минимальная — 16 м. Ствол до высоты 2,5 м сильно поврежден: на высоте 1,3 м сохранилось только 50 см древесины с одной стороны и 25 см с другой. Диаметр дерева составляет 1,1 м.

Считается, что эту достопримечательность посещали композиторы Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Хуго Вольф, Арнольд Шёнберг, Антон Веберн, художники Мориц фон Швинд, Фердинанд Вальдмюллер, Густав Климт, Эгон Шиле, писатель Франц Грильпарцер. Немецкий художник, график и литограф Людвиг Фердинанд Шнорр фон Карольсфельд в 1838 году написал картину «Широкая сосна у Брюля», сегодня находящуюся в коллекции Бельведера.

В 1988 году дерево умерло, и в 1997 было спилено в целях безопасности. Ствол сосны сохранился, и с ноября 2002 года выставлен в . Исследования годичных колец на срезе, полученном Музеем Мёдлинга, показали, что дерево начало расти в 1542 году, так что его возраст составлял примерно 450 лет. До этого, оценки возраста достигали даже 700 лет. На бывшем месте сосны, рядом с оставшимся пнем, в 2000 году от города Мёдлинг установлен памятник. Поклонный крест, который виден на старых фотографиях, также был возвращен на свое место в 2004. Одно из соседних деревьев, с оценочным возрастом около 200 лет, в 2005 году было поименованно Новой Широкой сосной. Немного ниже по дорожке стоит и Малая Широкая сосна примерно такого же возраста, с кроной, напоминающей по форме гриб.

Ссылки

Примечания 

Сосны
Мёдлинг
Знаменитые деревья Европы